Вельменфруа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Со. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70537.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Безансона, в 13 км к востоку от Везуля.

На севере коммуны протекает река Колонбина.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 281 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 187 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 134 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 71,7 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 134 активных жителей работали 123 человека (61 мужчина и 62 женщины), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 53 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона